Carinoma är ett släkte av slemmaskar. Carinoma ingår i familjen Carinomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Carinoma